Тут список статей, які стосуються теми "Total Recall", що помилково переклали як "Згадати все" (рос. "Вспомнить все")

 Ми можемо згадати це для вас оптом - оповідання Філіпа Кіндрета Діка, з якого почалася історія фільмів циклу "Total Recall"

 Пригадати все (фільм, 1990) - фантастичний бойовик режисера Пола Верховена 1990 року за участи Арнольда Шварценеггера.

 Пригадати все (фільм, 2012) - рімейк цього бойовика від Лена Вайсмана 2012 року із Коліном Фарреллом у головній ролі.

 Пригадати все (книга) - книга мемуарного характеру, написана Арнольдом Шварценеггером в 2012 році.

 Всеосяжний спогад (Total Recall) - психологічний термін, що стосується ейдетичної пам'яті

Примітка